Název Tom může znamenat:

obecně
 Tomáš – mužské jméno

geografický pojem
 Tom (přítok Obu) – řeka v Chakaské republice a v Kemerovské a v Tomské oblasti v Rusku, přítok Obu
 Tom (přítok Zeji) – řeka ve Amurské oblasti v Rusku, přítok Zeji

jiné významy
 Tom (Ztraceni) – postava v seriálu Ztraceni
 TOM – zkratka pro Turistický oddíl mládeže (tzv. "Tomíci")
 ATOM – zkratka organizace Asociace turistických oddílů mládeže
 Kocour Tom – fiktivní kocour ze seriálu Tom a Jerry